Myuriaceae är en familj av bladmossor. Myuriaceae ingår i klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Myuriaceae 16 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Myuriaceae